Okręty US Navy o nazwie USS  "Tingey", pochodzącej od Thomasa Tingey`a (1750–1829) – oficera amerykańskiej marynarki z przełomu XVIII i XIX wieku:
 Pierwszy  był torpedowcem typu Blakely, który został zwodowany w 1901 i skreślony z listy okrętów w 1919.
 Drugi "Tingey" (TB-272) był niszczycielem typu Clemson, który został zwodowany w 1919 i skreślony w 1936.
 Trzeci "Tingey" (DD-539) był niszczycielem typu Fletcher, który został zwodowany w 1943 i skreślony w 1965.

Tingey